|}

Dünnwald (Köln)
Baudenkmaler Koln Dunnwald